Lenslok — система защиты от нелегального копирования, использовавшаяся в ряде игр и программ для ZX Spectrum, 8-битных Atari, Commodore 64, Sinclair QL и Amstrad CPC. Наиболее известной игрой, имевшей эту защиту, является Elite. Автор идеи — изобретатель Джон Фрост (John Frost).

Защита состоит из специального устройства размером с компакт-кассету, содержащего набор призм в пластиковой рамке, и отображаемого на экране кода. Код представляет собой перемешанные линии графики. Устройство подносится к экрану, линзы преломляют лучи света, «переставляя» вертикальные линии. В результате, становятся видны символы, которые нужно ввести с клавиатуры для запуска программы. При вводе неправильного кода несколько раз подряд выполнялся сброс компьютера.

Использование устройства состояло из двух шагов: сначала пользователь подстраивал изображение под нужный размер, затем читал и вводил код. Реализация защиты в разных программах немного различалась: в одних запрос кода происходил сразу после загрузки (Elite), в других код запрашивался в ключевых моментах игры (Jewels of Darkness). Код мог выводиться белым по чёрному, либо чёрным по белому.

В начале продаж Spectrum-версии игры Elite примерно 500 коробок были укомплектованы не тем вариантом Lenslok — в результате многие пользователи были разочарованы, не имея возможности запустить игру. Кроме того, на телевизорах с экраном больших размеров устройство не работало в принципе: размеры изображения слишком большие чтобы его можно было расшифровать небольшими линзами. Всё это вызвало недовольство пользователей, и в итоге защита не получила большого распространения. В частности, поздние версии игры Elite поставлялись без этой защиты.

Использование 

Игры и другие программы, для защиты которых использовался Lenslok:
 ACE (Cascade Games)
 Elite (версия Firebird)
 Fighter Pilot
 Graphic Adventure Creator
 Jewels of Darkness (Level 9 Computing)
 Macadam Bumper
 Moon Cresta
 OCP Art Studio (Rainbird)
 Компилятор Supercharge для Sinclair QL
 The Price of Magik (Level 9 Computing)
 Tomahawk (Digital Integration)
 TT Racer (Digital Integration)

Ссылки 
 Bird Sanctuary — Lenslok — подробное описание и фотографии
 LensKey — эмулятор устройства
 CRASH 26: LOKed OUT? — статья в журнале CRASH

Защита от копирования